Шевријер може да се односи на:

 Шевријер (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Шевријер (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Шевријер (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза